Vizcondado de San Antonio puede referirse a:

 El Vizcondado pontificio de San Antonio, otorgado en 1913 a Antonia Pieltain y Bartolí.
 El Vizcondado previo de San Antonio, otorgado en 1774 a Domingo de Rábago y Gutiérrez.
 El Vizcondado previo de San Antonio, otorgado en 1785 a Jerónimo António Pereira Coutinho Pacheco de Vilhena e Brito.
 El Vizcondado previo de San Antonio de Pomasque, otorgado en 1746 a Antonio Flores y de Vergara.
 El Vizcondado previo de San Antón del Arizal, otorgado en 1771 a Juan Pedro Velázquez-Gaztelu.